Type 41 (locomotief), een locomotiefreeks 
 Bugatti Royale Coupé Napoléon Type 41